Aquestes taules d'isòtops mostren tots els isòtops coneguts dels elements químics ordenats per nombre atòmic creixent d'esquerra a dreta i per nombre de neutrons creixent de dalt a baix.

Els períodes de semidesintegració estan indicats pel color de la cel·la de cada isòtop (mireu la taula de colors a cada secció). Els marges (línies) colorejats indiquen el període de semidesintegració dels estats més estables dels isòmers nuclears.

Les dades de la taula provenen del Brookhaven National Laboratory que té una taula interactiva Taula de núclids amb dades de ~3000 núclids.

Taula periòdica

Isòtops dels elements 0-14 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 15-29 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 30-44 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 45-59 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 60-74 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 75-89 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 90-104 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica

Isòtops dels elements 105-118 
← Anterior | Posterior →Vés a la taula periòdica